Finsler ist der Familienname folgender Personen:

 Diethelm Georg Finsler (1819–1899), Schweizer reformierter Theologe

 Hans Finsler (1891–1972), Schweizer Photograph
 Hans Conrad Finsler (1765–1839), Schweizer Militär und Politiker 

 Johann Finsler (1711–1785), Schweizer Unternehmer  
 Paul Finsler (1894–1970), Schweizer Mathematiker